Miejscowości w Nepalu:
 Sanischare (Jhapa)
 Sanischare (Morang)